Stazione di Villanova d'Arda – stazione della ferrovia Cremona-Fidenza
 Stazione di Villanova d'Ardenghi – stazione della ferrovia Vercelli-Pavia
 Stazione di Villanova d'Asti – stazione della ferrovia Torino-Genova
 Stazione di Villanova di Castenaso – stazione della ferrovia Bologna-Portomaggiore
 Stazione di Villanova di Reggiolo – stazione della ferrovia Verona-Mantova-Modena
 Stazione di Villanova-Grosso – stazione della ferrovia Torino-Ceres
 Stazione di Villanova Tulo – stazione della ferrovia Mandas-Arbatax